Иные нынче времена (пьеса) — пьеса Авксентия Цагарели
 Иные нынче времена (фильм) — фильм, снятый в 1965 году режиссёром Михаилом Чиаурели